Nagroda dla Drużyny Roku UEFA (ang. UEFA Team of the Year) jest nagrodą przyznawaną corocznie dla 11 najlepszych piłkarzy w Europie w głosowaniu na oficjalnej stronie UEFA.

Plebiscyt jest przeprowadzany w kategorii mężczyzn (od 2001).

Lista zwycięzców

Drużyna Roku UEFA 2001 

Trener:  Gérard Houllier

Drużyna Roku UEFA 2002 

Trener:  Şenol Güneş

Drużyna Roku UEFA 2003 

Trener:  José Mourinho  FC Porto

Drużyna Roku UEFA 2004 

Trener:  José Mourinho  FC Porto

Drużyna Roku UEFA 2005 

Trener:  José Mourinho  Chelsea

Drużyna Roku UEFA 2006 

Trener:  Frank Rijkaard  FC Barcelona

Drużyna Roku UEFA 2007 

Trener:  Alex Ferguson  Manchester United

Drużyna Roku UEFA 2008 

Trener:  Alex Ferguson  Manchester United

Drużyna Roku UEFA 2009 

Trener:  Josep Guardiola  FC Barcelona

Drużyna Roku UEFA 2010 

Trener:  José Mourinho  Inter Mediolan/ Real Madryt

Drużyna Roku UEFA 2011 

Od 2011 nie było głosowania na trenera roku.

Drużyna Roku UEFA 2012

Drużyna Roku UEFA 2013

Drużyna Roku UEFA 2014

Drużyna Roku UEFA 2015

Drużyna Roku UEFA 2016

Drużyna Roku UEFA 2017

Drużyna Roku UEFA 2018

Drużyna Roku UEFA 2019

Drużyna Roku UEFA 2020

Według piłkarzy

Według trenerów

Według klubów

Według narodowości

Przypisy

Zobacz też 
 Złota Piłka
 Złoty But
 Piłkarz Roku UEFA
 Piłkarz Roku FIFA
 FIFPro

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna Strona UEFA
 

Piłkarskie nagrody i plebiscyty